T — letra do alfabeto latino
Multiplicador de tomadas

Desambiguações de letras